

События

Римская империя 

 Император: Октавиан Август (до 19 августа); правопреемник: Тиберий; консулы: Секст Помпей и Секст Аппулей (оба — плебеи); квестор: Публий Секстий Липпин Тарквициан (в Македонии). 
 Полномочия Тиберия как проконсула и трибуна продлены. Тиберий отправляется в Иллирик, но вызван с дороги из-за болезни Августа. 19 августа — смерть Августа в Ноле (Кампания).
 Тиберий Клавдий Нерон становится Римским цезарем (до 37 года).
 Тиберий возвращается из Иллирии. Умерщвление Агриппы Постума. Сенат вручает Тиберию управление государством. Он именуется «Тиберий Цезарь Август». В паннонских и германских легионах вспыхивает восстание. Друз, сын Тиберия, и Сеян утихомиривают восстание в Паннонии, Германик — на Рейне. Зачинщики казнены. Смерть Юлии Старшей. Победа армии Германика над племенем марсов.

Китай 
 Мир с хунну. Казнь изменников.

Родились 
 Луций Вергиний Руф (умер в 97 году) — трижды консул Древнего Рима (в 63, 69 и 97 гг.)
 Марк Эмилий Лепид (муж Друзиллы) — муж Юлии Друзиллы, был назначен Калигулой в качестве своего наследника. Был ключевой фигурой заговора против Калигулы, раскрытого в 39 году.
 Саломея — иудейская царевна, дочь Иродиады и Ирода Боэта, падчерица Ирода Антипы.

Скончались 

 19 августа — Октавиан Август, римский император (родился 23 сентября 63 года до н. э.)
 Агриппа Постум — внук императора Августа, убит
 Юлия Старшая — единственная родная дочь Августа.
 Гней Помпей — Консул-суффект Римской республики 31 года до н. э.
 Луций Эмилий Павел — консул Римской империи 1 года, муж Юлии Младшей, умер в ссылке.
 Павел Фабий Максим — консул Римской империи 11 года до н. э., друг Октавиана Августа.
 Антоний Муса — древнеримский врач
 Граттий Фалиск — древнеримский поэт
 Парфений Никейский — древнегреческий поэт и писатель

См. также

Примечания